Cet article présente la liste Swadesh de l'afrikaans en version complète de 207 mots. Son but est d'offrir une ouverture sur la langue, en en présentant quelques bases lexicales.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Afrikaans

Liens externes 
  Dictionnaire multilingue
  Dictionnaire à télécharger afrikaans-français / français-afrikaans (Freelang)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Learn Afrikaans Online for free
  Vikivortaro : Listo Swadesh (Afrikansa) 
  WikiWoordeboek (Wiktionnaire afrikaans)

afrikaans
Langue afrikaans